Aldo Perni (1932) – ex calciatore italiano
 Giovanni Perni (1894-1979) – avvocato e politico italiano